Farquharson ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Farquharson (* 1999), US-amerikanische Rennrodlerin
 Cali Farquharson (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 David Farquharson (1839–1907), schottischer Maler
 Henry Farquharson (1674–1739), schottisch-russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Hugh Farquharson (1911–1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Farquharson (1846–1935), schottischer Maler
 Marian Sarah Ogilvie Farquharson (1846–1912), britische Botanikerin
 Norman Farquharson (1907–1992), südafrikanischer Tennisspieler
 Ray Fletcher Farquharson (1897–1965), kanadischer Mediziner

Siehe auch:
 Farquharson-Nunatak, Nunatak an der Nordenskjöld-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Clan Farquharson